Lebia marginata — вид жуков-жужелиц из подсемейства харпалин.

Распространён в Европе: в Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Италии, Лихтенштейне, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Украине, Франции, Чехии и Швейцарии; в Азии: в России и Казахстане.

Длина тела взрослых насекомых 4—4,5 мм.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Харпалины
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1785 году